Les guerres puniques sont une série de conflits entre la République romaine et la civilisation carthaginoise :
 la première guerre punique (264-241 av. J.-C.) ;
 la deuxième guerre punique (218-202 av. J.-C.) ;
 la troisième guerre punique (149-146 av. J.-C.).

Œuvres 
La Guerre punique est un titre parfois donné aux œuvres suivantes :
 le Bellum Punicum de Naevius ;
 la Punica de Silius Italicus.